Perjámos falu Romániában Temes megyében, Perjámos község központja.
Perjámos görög mitológiai eredetű férfinév